Temida ili Temis, (grč. , Thémis), u grčkoj mitologiji, Titanida i božica pravednosti
 24 Themis, asteroid